La famille Piccolomini est une famille de Sienne ayant donné de nombreux dignitaires de l'église catholique :
 Joachim Piccolomini (1258-1305) ou  Joachim de Sienne, tertiaire de l'Ordre des Servites de Marie.
 Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), pape de 1458 à 1464 sous le nom de Pie II.
 Giacomo Ammannati-Piccolomini (1422-1479), cardinal italien.
 Francesco Todeschini Piccolomini (1439-1503), pape en 1503 sous le nom de Pie III.
 Giovanni Piccolomini (1475-1537), cardinal italien.
 Alexandre Piccolomini (1508-1579), philosophe, dramaturge et poète toscan de la Renaissance italienne.
 Innico Piccolomini (1559-1566), marquis de Capestrano et duc d’Amalfi.
  (1549-1591), duc de Montemarciano, condamné pour banditisme et pendu.
 Francesco Piccolomini (1582-1651), jésuite italien devenu en 1649, le  Supérieur général de la Compagnie de Jésus.
 Ottavio Piccolomini (1599-1656), duc d'Amalfi.
 Celio Piccolomini (1609-1681), nonce du pape auprès de la cour de Louis XIV.
 Bianca Piccolomini Clementini (1875-1959), fondatrice de la Compagnie Sainte Angèle Merici, vénérable.

Littérature 
 Les Piccolomini est le deuxième volet de la trilogie théâtrale Wallenstein de Friedrich von Schiller (1759-1805), centrée sur Ottavio Piccolomini.

Monuments 
 Le Château Piccolomini (Balsorano) dans les Abruzzes (Italie).
 Le Château Piccolomini (Capestrano) dans les Abruzzes.
 Le Château Piccolomini (Celano) dans les Abruzzes.
 Le Château Piccolomini (Ortucchio) dans les Abruzzes.
 La Tour Piccolomini (Pescina) dans les Abruzzes.
 Le Palais Piccolomini à Pienza en Toscane.
 Le Palazzo Piccolomini à Sienne en Toscane.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de monument